Die Abkürzung FIAM steht für

 Federation Internationale des Associations de Multimedia, eine Nichtregierungsorganisation
 Fabbrica Italiana Automobili e Motori, ehemaliger italienischer Automobilhersteller
 Fabbrica Italiana Auto Moto, ehemaliger italienischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 FIAMM, Akronym für Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio

FIAM